

События 
 — Смерть царя Иудеи Соломона; на престол взошёл его сын Ровоам. Распад государства на Иудею и Израиль.
 Начало правления царя Израиля Иеровоама I.
 17 января — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 1349 км от Земли). Наблюдалось на Камчатском полуострове и Японских островах.
 13 июня — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 2623 км от Земли). Наблюдалось в Арктике.
 12 июля — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 938 км от Земли). Наблюдалось только в южной части Басового пролива близ побережья Антарктиды.
 7 декабря — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 239 км от Земли). Наблюдалось в Антарктиде и частично в Южной Америке.

См. также

Примечания